Список найвищих будинків світу — перелік найвищих збудованих будинків світу.

Список не включає в себе спостережні вежі, радіомачти, димові труби та подібні об'єкти. Висота будинку вираховується від основи будинку до найвищих архітектурних, або невід'ємних структурних елементів будинку.

На сьогодні найвищим будинком світу є Бурдж Халіфа в Дубаях, його висота становить 828 метрів.

Критерії вимірювання висоти 
Некомерційна міжнародна організація «Рада з висотних будівель та міського середовища», заснована в 1969 році, встановлює стандарти за котрими вимірюється висота будинків.

До середини 90-х років XX століття ранжування висотних споруд ґрунтувалося на архітектурній висоті будівлі, тобто висоті від рівня тротуару біля головного входу до верху конструктивних елементів будівлі — вежі або шпиля, але не антени, щогли або флагштока.

В 1996 році, як відповідь на суперечку стосовно того Вежі Петронас чи Вілліс Тауер вище, Рада розширила критерії.

В даний час Рада виділяє три категорії:
 Архітектурна висота будівлі (рівень шпиля) — висота від рівня тротуару до кінцівки конструктивних елементів будинку (включаючи вежі та шпилі, але виключаючи антени, щогли і флагштоки).

 Загальна висота (висота до рівня верху шпиля / антени) — висота від рівня тротуару до архітектурної вершини споруди (включаючи вежі, шпилі, антени, щогли, флагштоки тощо).

 Висота останнього зайнятого (доступного) поверху — висота від рівня тротуару до рівня останнього поверху.

Найвищі будинки світу

Перелік найвищих будинків світу за архітектурною висотою (2022)

Перелік 10 найвищих будинків світу за загальною висотою (рахуючи антени, мачти та т.п.)

Перелік 10 найвищих будинків світу за висотою останнього поверху

Примітки

Посилання 

 SkyscraperCity 
 100 Tallest Completed Buildings in the World by Height to Architectural Top  
 Список найвищих будинків світу  на сайті Ради з висотних будівель та міського середовища 
 Список найвищих будинків світу  на Emporis 
 Діаграма найвищих будинків світу  на SkyscraperPage 
 У Лондоні добудували найвищий хмарочос Європи

Списки найвищих будівель